Baliquesir ou Balequessir () é uma província () do oeste da Turquia, situada na região (bölge) de Mármara (em turco: Marmara Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009) .

Províncias da Turquia
Províncias da Região de Mármara